Lithomoia rangnowi är en fjärilsart som beskrevs av Hans Ferdinand Emil Julius Stichel 1908. Lithomoia rangnowi ingår i släktet Lithomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
rangnowi